Машаты (кайт. Машáтте, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Машаты расположено на высоте 559 метров над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Джибахни, Бажлук, Карацан, Хадаги, Джавгат, Рука, Гурхунь.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района